C.H.Beck — издательство, занимающее господствующее положение на рынке юридической литературы Германии.

Издательство было основано в Нёрдлингене , приобретшим в 1763 году существовавшую к тому моменту уже 130 лет печатню и совместившим её с книжным магазином.

C.H.Beck остаётся семейный предприятием, находясь на сегодняшний день в руках шестого и седьмого поколения наследников основателя.

В середине девятнадцатого века был взял курс на развитие многодисциплинарного научного издательства.

Стимулом для юридической специализации издательства стало основание Германской империи, давшее толчок для волны кодификаций на исходе девятнадцатого века.

С первой половины двадцатого века производится выпуск получающих обновления каждые несколько месяцев . Начиная с 1938 года издательство издаёт  — краткий комментарий к ГГУ, а с 1947 важнейшее для Германии юридическое периодическое издание — еженедельную . С конца 1970-х годов издаются так называемые «Мюнхенские комментарии» — подробные научно-практические комментарии к немецким законам. Мюнхенский комментарий к ГГУ в издании 2017 года включает двенадцать томов (примерно 28 тысяч страниц) и доступен в продаже за .

В 1970 году C.H.Beck приобрёл своего главного конкурента — издательство Vahlen и с тех пор практически безраздельно доминирует рынок юридической литературы Германии.

Начиная с 2001 года издательство поддерживает базу данных , являющуюся наряду с конкурентом  ведущей на рынке справочно-правовых систем Германии.

Импринты 
C.H.Beck также принадлежат импринты в Германии, Швейцарии, Чехии, Словакии, Румынии и Польше:

 Verlag Franz Vahlen GmbH (Мюнхен)
  (Баден-Баден) — издательство научной литературы по гуманитарным дисциплинам;
  (Баден-Баден) — научное издательство рецензированных книг по истории.
 , основано в 1989, выкуплено в 2017.
 Biederstein Verlag GmbH (Мюнхен)
 Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG (Висбаден)
 Gemeinde- und Schulverlag Bavaria GmbH (Мюнхен)
 id Verlags GmbH (Мангейм)
 Druckerei C.H.Beck (Нёрдлинген)
 Druckhaus Nomos (Зинцхайм)
 Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. (Нёрдлинген)
  (Мюнхен) — ассоциация книжных магазинов, продающих литературу для работников и студентов университетов;
 Buchhandlung Lehmkuhl oHG (Мюнхен)
 AWA Außenwirtschafts-Akademie GmbH (Мюнстер)
 MWV Münchner Seminare für Wirtschafts- und Versicherungsrecht GmbH (Грёбенцелль)
 AWS Arbeitskreis für Wirtschafts- und Steuerrecht oHG (Оберурзель)
  (Базель) — издательство научной литературы по теологии, психологии и праву;
 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. (Варшава)
 Nakladatelstvi C.H.Beck s.r.o. (Братислава)
 Nakladatelství C.H.Beck s.r.o. (Прага)
 Editura C.H.Beck s.r.l. (Бухарест)
  (Цюрих) — издаёт научную литературу по праву и социальным наукам.

Примечания 

Издательства Германии
Издатели научной литературы